Coatbridge and Chryston steht für:

 Coatbridge and Chryston (Wahlkreis, Schottland), ein Wahlkreis für das schottische Parlament
 Coatbridge and Chryston (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus